South Island, en français « Île du Sud », peut désigner :
 l'île du Sud, une île de Nouvelle-Zélande ;
 l'île Ioujny, une île de Russie ;
 l'île Grande Terre, une île des Seychelles aussi appelée .